Kerekes Ferenc (1784–1850) tanár, matematikus, az MTA levelező tagja
Kerekes Ferenc (1937) gépészmérnök, mezőgazdasági gépészeti szakíró
Kerekes Ferenc (1948–2001) szobrász